La principessa della ciarda (Die Csárdásfürstin o Csárdáskirálynő) – operetta del 1915 di Leo Stein e Béla Jenbach, musiche di Emmerich Kálmán

Cinema
 Die Czardasfürstin – film del 1919 diretto da Emil Leyde
 La principessa della czarda (Die Czardasfürstin) – film del 1927 diretto da Hanns Schwarz
 La principessa della Czarda (Die Czardasfürstin) – film del 1934 diretto da Georg Jacoby